

Aziende 
 Hostess Brands – azienda statunitense
 Hostess Cake – marchio dell'azienda statunitense Hostess Brands
 Hostess Entertainment – etichetta discografica giapponese

Lavoro 
 Hostess – assistente di volo
 Hostess-promoter – persona che si occupa dell'ideazione, organizzazione e coordinamento dei congressi, convegni ed eventi promozionali

Altro 
 Ospite (Hostess) – racconto di Isaac Asimov del 1951
 The Hostess – episodio della quinta serie della sitcom Keeping Up Appearances

Altri progetti